Le mot dealer peut faire référence :
 Aux dealers de drogue ;
 Aux dealers de cartes.

Oeuvres de fiction 
 Dealer, film de Thomas Arslan sorti en 1999 ;
 Dealer, film de Jean Luc Herbulot sorti en 2014 ;
 Dealer/Healer, film de Lawrence Ah Mon sorti en 2017.

Voir aussi